ИДДК () — российская компания, специализирующаяся на дистрибуции, разработке и издании мультимедийной продукции, в том числе аудиокниг.

Компания основана в 1995 году. Головной офис расположен в Москве и есть два региональных филиала.

Компания занимается разработкой и изданием мультимедиапродуктов, таких как компьютерные игры, но в большей мере, продуктов справочной и обучающее-развивающей направленности, а также музыку и видео.

Деятельность компании

Дистрибуция 
В ассортимент поставляемых на рынок фирмой лицензионных дисков входят компьютерные игры, программное обеспечение, мультимедийные справочники, энциклопедии, обучающие программы, музыка в формате MP3, видео на DVD производства многих российских издателей.

Для распространения компания располагает партнерской сетью в России и СНГ, двумя представительствами в Екатеринбурге и в Ростове, открытыми в 2004 и 2007 годах соответственно, а также своим интернет-магазином.

Издательство 
Для ИДДК характерно издание продукции сериями, многие из которых регулярно обновляются за счет усовершенствования программной оболочки, либо дополнения контента. Некоторые программные продукты для компьютера дублируются изданием на интерактивном DVD.

Музыка и аудиокниги 
Музыка и аудиокниги в формате MP3 издаются в сериях «Зарубежные композиторы», «Русские композиторы», «Джаз», «Классика», «Аудиокурсы», «Аудиоспектакль», «Аудиобиблиотека школьника»

Обучающие и справочные издания 
Среди обучающих продуктов компании — серии «5 баллов», «Рефераты и сочинения» и «Шпаргалки» для студентов и школьников, «Самоучитель» и «Мой персональный компьютер» для овладения различными программами, «X-Polyglossum» (облегченная CD-версия словарей Polyglossum, по лицензии Словарного издательства ЭТС, (C) ETS & Polyglossum 1991—2010), детская развивающая серия «Поиграй-ка», а также «Бизнес-курс» и «Интерактивный самоучитель» по разным профессиям. Кроме того компания выпускает большую серию географических баз и атласов автодорог, различные энциклопедии и серию «Электронная библиотека», включающая в себя собрания сочинений в виде текстов разных авторов на дисках.

Игры и программы 
ИДДК издает серию «Простые игры», включающую в себя набор небольших казуальных игр от Alawar Entertainment. Также компания выпускает несколько типов UNIX-подобных систем, серию программ для защиты компьютера, наборы ПО для мобильных устройств и серию электронных переводчиков «X-Translator» разработки компании «ПРОМТ».

Видеопродукция 
Фильмы выпускаются компанией в сериях «100 шедевров мирового кино», «Классика советского кино», есть серии с мультфильмами, но новых фильмов компания не издает. До 2007 года ИДДК также выпускала фильмы в формате MPEG-4.

Газета CDпро.ru 
С 2000 по 2003 год компания выпускала газету CDпро.ru Она издавалась по двум причинам — для увеличения продажи дисков («ИДДК» занималась изданием игр и мультимедийных приложений) и борьбы с пиратством. Чуть ли не в каждом выпуске «CDпро» рассказывали о посредственном качестве поддельных дисков, о том, как работает этот бизнес, и что из-за пиратских дисков «выходят из строя компоненты компьютера и домашних кинотеатров».  Большую часть газеты занимали обзоры продукции российских дистрибьюторов компьютерных игр, мультимедийных приложений и фильмов. Самое комичное это то, что на страницах «CDпро» рекламировали магазин «ИДДК», в котором лицензионные диски продавались вместе с пиратскими. На одной полосе газеты рассказывали, что пиратство — это плохо, а уже на следующей висела реклама пиратских релизов от Triada, Alexsoft и Digital Force. По слухам, «ИДДК» были лицензионным отделением Triada.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Издательство ИДДК на Фантлаб

ИТ-компании России